Exodus (давньогрецьке ἔξοδος «вихід», «вихід», від якого лат. exodus) означає:

 Латинська назва 2-ої книги Мойсея, див. Вихід (Біблія)
 Exodus (альбом), студійний альбом Боба Марлі (1977)
 Exodus (гурт), американський треш-метал гурт
 Exodus (журнал), німецький науково-фантастичний журнал
 Exodus (корабель), корабель для біженців, який привіз єврейських іммігрантів до Палестини в 1947 році
 Exodus International, Християнська інформаційна служба екс-гей-руху
 HTC Exodus, блокчейн-смартфон від компанії HTC
 Exodus — англо-саксонська поема за мотивами біблійного виходу з манускрипту :en: Cædmon manuscript.
 Exodus — програма миттєвого обміну повідомленнями.
 Exodus — ім'я деяких хемокінів сімейства CC (CCL19-CCL21).
 Exodus: The Last War — комп'ютерна гра, стратегія реального часу.